Villanueva del Conde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Conde (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villanueva del Conde (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar